Kasuya ist der Name

 eines Landkreises in der japanischen Präfektur Fukuoka, siehe Kasuya-gun (Fukuoka)
 einer Gemeinde in diesem Landkreis, siehe Kasuya (Fukuoka)

Kasuya ist der Familienname folgender Personen:
 Shunji Kasuya (* 1962), japanischer Autorennfahrer